Murdy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward O. Murdy
 William H. Murdy